AIG Japan Open Tennis Championships 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu AIG Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 29 września–5 października 2008 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 869 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Japonii